Бара́нников — русская фамилия; имеет женскую форму Баранникова. Известные носители:
 
 
 Баранников, Анатолий Витальевич (род. 1951) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (2004).
 Баранников, Василий Фёдорович (1929—1979) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Баранников, Виликтон Иннокентьевич (1938—2007) — советский боксёр.
 
 
 Баранников, Константин Владимирович — украинский хирург-онколог.
 Баранников, Сергей Валерьевич — российский артист балета.

 Баранникова, Лидия Ивановна (1915—2002) — советский и российский лингвист, педагог.

См. также 
 Бараников, Анатолий Иванович (1946—2021) — российский учёный в области животноводства.